Johan Nyström kan syfta på följande:

Johan Robert Nyström (1817–1890), svensk arkitekt
Johan Erik Nyström (1822–1889), svensk lantmätare och politiker
John W. Nystrom (Johan Vilhelm Nyström, 1825–1885), svensk-amerikansk uppfinnare
Johan Nyström (historiker och politiker) (1855–1918), svensk historiker och politiker
Johan Ferdinand Nyström (1874–1968), svensk friidrottare
Johan Olof Nyström (f. 1975), svensk simmare

Se även 
Johan & Nyström, svenskt kafferosteri